Foula ou Foulla peuvent désigner :
 Foula, une île située dans l'archipel des Shetland en Écosse
 Foula, un village du Cameroun
 Foulla, une localité du Burkina Faso